Khoshkīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khoshkīn (ort i Iran), Kurdistan, 
 Khvoshkīn, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar